Гарет Эмери (; род. 18 июля 1980, Саутгемптон, Великобритания) — британский диджей и продюсер в жанре транс. В 2010 году занимал 7 место в рейтинге 100 диджеев по версии журнала DJ Mag. В 2014 году занимал 74 позицию в рейтинге.

Карьера 
Гарет Эмери родился в городе Саутгемптон, сейчас проживает в Манчестере, Англия. Впервые он попал в поле зрения музыкального сообщества в начале 2002 года, когда дебютировал его первый виниловый релиз (ремикс на композицию The Shrink — Nervous Breakdown). После этого техно-трансового ремикса Гарет возвращается к традиционному трансу. В его следующий релиз вошли два трека Psiclone и Flood Control. Композиции были тепло встречены законодателями жанра Армином Ван Бьюреном и Ферри Корстеном.

Однако треком, который действительно положил начало успеху Эмери стал GTR — Mistral, который получил огромную поддержку от таких ведущих диджеев мира как Tiësto, Пол Ван Дайк, Армин ван Бьюрен и Ферри Корстен.

Стиль 
В своих композициях Эмери использует классическое фортепиано, элементы джаза и панк-рока. Его стиль можно охарактеризовать как смесь транса, хауса и прогрессива. Также, несмотря на то, что Эмери принято считать транс-диджеем, он говорит, что играет музыку, не ограничиваясь каким-то конкретным жанром. За последние несколько лет Гарет стал одним из известнейших транс диджеев.

Лейблы 
С 2003 по 2008 год был совладельцем лейбла Five AM, на котором выпустил такие хиты, как Mistral, More Than Anything и This is That. В конце 2008 года Эмери заявил, что запускает собственный лейбл Garuda. С тех пор все записи Гарета выпускаются на Garuda.

Дискография

Альбомы 
 2010 Northern Lights
 2011 Northern Lights Re-Lit
 2014 Drive
 2016 100 Reasons to Live
 2019 Kingdom United
 2020 The Lasers

Компиляции 
 2005 Five AM Sessions Volume 1
 2007 The Podcast Annual 2007
 2009 The Sound Of Garuda
 2011 The Sound Of Garuda: Chapter 2

Синглы и Ремиксы

2002 
 GTR — Mistral [Five AM]
 GTR — Flood Control [Influential]
 GTR — Psiclone [Influential]
 GTR vs The Shrink — Nervous Breakdown (Trance mix) [Nutrition]
 GTR vs The Shrink — Nervous Breakdown (Bootleg mix) [Nutrition]

2003 
 CERN — The Message (additional production) [Five AM / ASOT]
 Cupa — Blaze [Five AM]
 Cupa — Foundation [Five AM]
 Nova — All This Love (GTR mix) [Multiply]
 CERN — Baileys (GTR dub) [Five AM]
 Quadraphonic — I Can Feel Your Love (Gareth Emery’s GTR mix) [Lost Language]

2004 
 Wirefly — The Verdict (Gareth Emery & Mark Dedross mix) [Motion]
 Gareth Emery & Jon O’Bir — Escapade [Five AM]
 GTR — Reason To Believe (Original Mix) [Five AM]
 GTR — Reason To Believe (Gareth Emery Remix) [Five AM]
 Echano — Nothing To Live For (Gareth Emery Remix) [Motion]
 Will Holland — Magicka (Gareth Emery Remix) [Forty Five]
 Digital Delinquents — Forever (Gareth Emery Vocal / Dub mixes) [Equilibrium]

2005 
 Zodiak — Provincial Disco (Gareth Emery Remix) [MICREC]
 DJ Sammy — L’bby Haba (Gareth Emery Remix) [Super M]
 Gareth Emery — Between Dreams [Five AM]
 Gareth Emery — Backlash [Five AM]
 Gareth Emery — Tribalism [Five AM]
 Gareth Emery — History Of A Day [Five AM]
 Lange vs Gareth Emery — This Is New York [Lange Recordings]
 Lange vs Gareth Emery — X Equals 69 [Lange Recordings]
 Gareth Emery & Jon O’Bir — Bouncebackability [Five AM]
 Emery & Kirsch — Lose Yourself [Enhanced]
 Cupa — Mass Panic (Gareth Emery Remix) [Five AM]
 Cupa — Mass Panic (Concept mix) [Five AM]
 Digital Blues — Digital Blues [Lange Recordings]
 Digital Blues — Definition [Lange Recordings]
 Nu-NRG — Dreamland (Gareth Emery vs. Brisky Remix) [Monster]

2006 
 DT8 Project — Tomorrow Never Comes (Gareth Emery Remix) [Mondo]
 Lange vs Gareth Emery — Another You, Another Me [Vandit]
 Lange vs Gareth Emery — Back On Track (Gareth Emery Back On Breaks remix) [Lange]
 Mike Foyle — Shipwrecked (Gareth Emery remix) [Armind]
 Vinny Troia feat. Jaidene Veda — Flow (Gareth Emery Remix / Dub mix) [Curvve]
 Gareth Emery & Nicholas Bennison — Interlok [Five AM]
 Gareth Emery & Nicholas Bennison — Interlok (Gaz’s Dubbed Out mix) [Five AM]
 Gareth Emery & Jon O’Bir — No Way Back [Five AM]
 Gareth Emery & Jon O’Bir — Integrate [Five AM]
 Lange vs Gareth Emery — On Track [Lange]
 Lange vs Gareth Emery — Three [Lange]
 George Acosta feat. Truth — Mellodrama (Gareth Emery Remix) [Five AM]

2007 
 Gareth Emery — More Than Anything [Five AM]
 Albert Vorne — Formentera What? (Gareth Emery Remix) [Club Elite]
 Gareth Emery pres. Runway — Outrageous [Baroque]
 Gareth Emery And Rue De Gar — Soul Symbol [Curvve Recordings]

2008 
 DJ Orkidea — Metaverse (Gareth Emery Remix)[AVA Recordings]
 Myon And Shane 54 feat. Carrie Skipper — Vampire (Gareth Emery’s Garuda Remix)[Armind]
 Gareth Emery — This Is That [Five AM Records]
 Martin Roth — Off the World (Gareth Emery Remix)[Vandit]
 Darude Ft Blake Lewis — I Ran (So Far Away) (Gareth Emery Remix)[HMC/DRD Music Finland]
 Andrew Bennett Vs Tatana Feat. Tiff Lacey — Closer (Than A Heartbeat) (Gareth Emery Remix) [S2 Records]
 Bartlett Bros feat. Marcia Juell — Let it Flow (Gareth Emery Remix)[Lunatique]
 Stowers & Young — The Second Coming (Gareth Emery Remix) [Insight Recordings]

2009 
 Gareth Emery — Exposure/Metropolis [Garuda]
 Bobina — Time & Tide (Gareth Emery Remix) [World Club Music]
 Above & Beyond pres. Oceanlab — Lonely Girl (Gareth Emery Remix) [Anjunabeats]
 Ronski Speed feat. Ana — The Deep Divine (Gareth Emery Remix)[euphonic]
 M.I.K.E. — Sunrise At Palamos 2009 (Gareth Emery Remix) [Garuda]
 Fabio XB & Micky VI — Make This Your Day (Gareth Emery Remix) [S107 Recordings]
 Fabio XB & Andrea Mazza — Light To Lies (Gareth Emery Remix) [S107 Recordings]
 Gaia — Tuvan (Gareth Emery Remix) [Armind]
 Gareth Emery With Emma Hewitt — I Will Be the Same [Garuda]
 Terry Ferminal & Jonas Stenberg — A Thousand Miles, Memories (Gareth Emery Edit) [High Contrast Recordings]
 Rosie and The Goldbug — Heartbreak (Gareth Emery Remix)
 Gareth Emery vs. Delerium — This Is That Silence [Black Army Mashup]

2010 
 Gareth Emery Feat Lucy Saunders — Sanctuary [Garuda]
 Gareth Emery — Citadel [Garuda]
 Above & Beyond & Gareth Emery pres. OceanLab — On a Good Day (Metropolis) [Anjunabeats]
 Nadia Ali — Rapture (Gareth Emery Remix)

2011 
 John O’Callaghan — Save This Moment (Gareth Emery Remix) [Captivating Sounds — Armada]
 Britney Spears — I Wanna Go (Gareth Emery Remix)
 Gareth Emery & Ben Gold — Flash
 Super8 & Tab — Perfect Day feat. Alyna (Gareth Emery Remix) [Anjunabeats]
 Gareth Emery & Ashley Wallbridge — Mansion
 Gareth Emery feat. Mark Frisch — Into The Light
 Gareth Emery — Tokyo

2012 
 Gareth Emery Feat. Christina Novelli — Concrete Angel [Garuda]
 Labrinth — Last Time (Gareth Emery Remix)
 Gareth Emery — The Saga (Original Mix) [Garuda]
 Gareth Emery & Ashley Wallbridge — D.U.I. [Garuda]

2013 
 Gareth Emery — Meet Her In Miami [Garuda]

2014 
 Gareth Emery — U [Garuda]
 Gareth Emery feat. Krewella — Lights & Thunder [Garuda]
 Gareth Emery — Eye Of The Storm

2017 
 Gareth Emery & Standerwick feat. HALIENE — Saving Light [Monstercat]

2018

 Gareth Emery & Emma Hewitt — Take Everything [Kontor Records]

Ссылки 
 Официальный сайт Гарета Эмери
 Gareth Emery Podcast
 Five AM records
 Биография — Resident Advisor
 Биография — i:Vibes
 TranceSound интерьвю, сентябрь 2010

Примечания 

Коллективы и музыканты в стиле транс
Композиторы по алфавиту